Христо Димитров Ципушев е български и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христо Ципушев е роден в Радовиш в семейството на търговеца Димитър Ципушев. Брат е да дееца на ВМОРО Коце Ципушев. Сам също влиза в революционната организация и става пунктов началник в Радовиш. След като избухва Първата световна война в 1915 година заедно с четата на Аце Бетински от Берово и Гаврил Ралупов от Берово се сражава срещу сърбите в местността Кукувица между Струмишко и Беровско.

В 1924 година Христо Ципушев става жертва на сръбския терор. Синът му Кирил Ципушев е деец на ММТРО.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Радовиш
Христо
Жертви на политически убийства в Югославия
Български военни дейци от Първата световна война